Коломбје може да се односи на:

 Коломбје (Аверон), насељено место у Француској, у департману Аверон
 Коломбје (Алије), насељено место у Француској, у департману Алије
 Коломбје (Горња Саона), насељено место у Француској, у департману Горња Саона
 Коломбје (Дордоња), насељено место у Француској, у департману Дордоња
 Коломбје (Златна обала), насељено место у Француској, у департману Златна обала
 Коломбје (Лоара), насељено место у Француској, у департману Лоара

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Коломбје“